Il torneo di singolare maschile ai Giochi olimpici di Seul 1988 si è svolto dal 20 settembre al 1º ottobre al Seoul Olympic Park Tennis Center su campi in cemento. I match si sono svolti al meglio dei tre set su cinque. Non è previsto il tiebreak nei set finali.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

1ª sezione

2ª sezione

Parte bassa

3ª sezione

4ª sezione

Collegamenti esterni
 

Tennis ai Giochi della XXIV Olimpiade